Ультразвуковой отпугиватель грызунов генерирует волны высокой частоты и большой громкости. Создавая в помещениях дискомфортную обстановку для грызунов, заставляет их покинуть охраняемую прибором территорию.

Принцип действия 
Для предупреждения привыкания грызунов к ультразвуковому излучению в приборах предусмотрено автоматическое изменение диапазона излучаемых ультразвуковых частот.

Ультразвуковые волны отражаются от твердых материалов и покрытий (дерево, стекло, бетон и т. д.) и поглощается мягкими материалами (шторы, ковровые покрытия, продукция хранимая в мешках и т. д.).

Воздействие на человека и домашних животных 
По большей части приборы данного типа безвредны для человека и домашних животных, но в зависимости от производителя и моделей, встречаются факты воздействия на животных, преимущественно — собак. Так же есть ультразвуковые отпугиватели, работа которых слышна человеческому уху. К счастью, российские компании, специализирующиеся на поставках этого оборудования, не закупают «забракованные» модели, так что риск приобрести ультразвуковой отпугиватель, который навредит вам или вашим домашним животным минимален.

Рекомендуемая область применения 
Ультразвуковые отпугиватели применимы в жилых, офисных, складских помещениях, гаражах, подвалах, чердаках, промышленных предприятиях.

Лучше всего включать отпугиватель в максимально пустой комнате - так он будет лучше работать.

Примечания 

Ультразвук
Грызуны
Страх